Милан Кнежевић (Инђија, 2. јануар 1953) је југословенски и српски редитељ, сниматељ и сценариста.

Редитељ 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!1990
!2000
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|0
|1
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|0
|2
|1
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|1
|2
|0
|3
|6
|-
! style="text-align:left;" | Документарни филм
|0
|0
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Кратки документарни филм
|0
|0
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ документарни филм
|1
|0
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|3
|4
|4
|13
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1979. || То сам ја: Драгиша Витошевић (ТВ документарни филм) || /
|-
| 1979. || То сам ја: Владимир Дедијер (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Телескопија (ТВ серија) || /
|-
| 1989. || Урош блесави || /
|-
| 1989. || Рођаци из Лазина (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1991. || Никола Каваја - ловац на Тита (документарни филм) || /
|-
| 1995. || Саборна црква у Темишвару (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1998. || Судбина једног разума (ТВ филм) || /
|-
| 1998. || Џандрљиви муж (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2000. || Стари врускавац (ТВ филм) || /
|-
| 2005 2006. || Идеалне везе (ТВ серија) || /
|-
| 2006 2007. || Агенција за СИС (ТВ серија) || /
|-
| 2007 2008. || Кафаница близу СИС-а (ТВ серија) || /
|}

Сниматељ 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!2000
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|1
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|3
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е_
|-
| 2001. || Живот од Милутина (кратки филм) || /
|-
| 2007. || Непогодан за сва времена (ТВ филм) || /
|-
| 2008. || -{Bak Fasaden}- || /
|}

Сценариста 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Документарни филм
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|1
|2
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е_
|-
| 1989. || Урош блесави || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1991. || Никола Каваја - ловац на Тита (документарни филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1953.
Југословенски редитељи
Српски сценаристи
Југословенски сценаристи
Инђијани
Српски филмски редитељи